Henrique Gypson Vogeler (Rio de Janeiro, 11 de junho de 1888 — Rio de Janeiro, 9 de maio de 1944) foi um compositor, letrista, pianista e maestro brasileiro.

Ligações externas 

 Partituras de Henrique Vogeler no International Music Score Library Project

Brasileiros de ascendência alemã
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Letristas do Rio de Janeiro (estado)
Maestros do Rio de Janeiro (estado)
Músicos de música popular brasileira
Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Pianistas do estado do Rio de Janeiro
Pianistas de jazz